C liga predstavlja ovisno o regiji, treći i četvrti rang hrvatskog prvenstva u košarci u sezoni 2014./15.

Sjever 
Treći rang natjecanja.

Ligaški dio

Doigravanje za porvaka

Za 5. – 8. mjesto

C-1 Centar 
U regiji Centar C-1 liga predstavlja četvrti rang natjecanja.

Poveznice 
 A-1 liga 2014./15.
 A-2 liga 2014./15.
 B-1 liga 2014./15.
 Kup Krešimira Ćosića 2014./15.

Izvori 
 5na5.eu, C1 liga Centar 2015./16. , pristupljeno 2. lipnja 2016.
 5na5.eu, Završno stanje i top 10 najboljih, C1 liga Centar 2015./16. - poredak u konkurenciji , pristupljeno 2. lipnja 2016.
 5na5.eu, Zaboku II titula prvaka, Maksimir II drugi , pristupljeno 2. lipnja 2016.
 Košarkaški savez Međimurske županije, C liga Međimurje , pristupljeno 3. lipnja 2016.

2014-15
m-4-C